Arroyo de Perilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arroyo de Perilla (periodiskt vattendrag i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Arroyo de Moratones, periodiskt vattendrag, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar